Film Risky é o primeiro vídeo da banda japonesa de hard rock homônima, lançado em 16 de dezembro de 1990 pela BMG Japan. É a única coletânea de vídeos promocionais da banda, e também o úncio vídeo a não ser lençado em DVD.

Faixas
Bad Communication -E.Style-
Risky

Gimme Your Love - Fukutsu no Love Driver - (Gimme Your Love - 不屈の Love Driver)
Easy Come, Easy Go! -Risky Style-
Vampire Woman
Guitar Kids Rhapsody Camdem Lock Style
Itoshii Hitoyo Godd Night... (愛しい人よGood Night...)

Álbuns de vídeo de 1990
Álbuns de B'z